Эгадзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Эгадзе, Омар Ильич (род. 1939) — советский борец классического стиля, чемпион и призёр чемпионатов СССР, призёр чемпионата мира, Заслуженный мастер спорта СССР (1971).
 Эгадзе, Отар Николаевич (1913 — ?) — грузинский советский государственный деятель, театральный критик, либреттист. Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.